Oliver Kamber, né le  à Rickenbach en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997|| Grasshopper U20|| Juniors Élites A|| 41|| 22|| 18|| 40|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|1997-1998|| Grasshopper|| LNB|| 19|| 3|| 1|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Grasshopper U20|| Juniors Élites A|| 9|| 8|| 2|| 10|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|1998-1999|| Grasshopper|| LNB|| 11|| 2|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Grasshopper U20|| Juniors Élites A|| 22|| 8|| 16|| 24|| 12|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|1999-2000|| Grasshopper|| LNB|| 36|| 3|| 11|| 14|| 4|| 4|| 2|| 1|| 3|| 43
|-
|2000-2001|| Lausanne HC|| LNB|| 37|| 12|| 23|| 35|| 53|| 16|| 3|| 18|| 21|| 14
|-
|2001-2002|| Lausanne HC|| LNA|| 41|| 7|| 24|| 31|| 10|| 5|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
|2002-2003|| EV Zoug|| LNA|| 44|| 5|| 17|| 22|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004|| Lausanne HC|| LNA|| 43|| 5|| 12|| 17|| 14|| 12|| 1|| 5|| 6|| 0
|-
|2004-2005|| Lausanne HC|| LNA|| 44|| 7|| 27|| 34|| 41|| 17|| 5|| 17|| 22|| 10
|-
|2005-2006|| HC Fribourg Gottéron|| LNA|| 44|| 3|| 17|| 20|| 30|| 16|| 2|| 5|| 7|| 6
|-
|2006-2007|| Rapperswil-Jona Lakers|| LNA|| 44|| 8|| 18|| 26|| 30|| 7|| 2|| 6|| 8|| 4
|-
|2007-2008|| Rapperswil-Jona Lakers|| LNA|| 47|| 9|| 31|| 40|| 16|| 5|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
|rowspan="2"|2008-2009|| ZSC Lions|| LNA|| 37|| 2|| 11|| 13|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| GCK Lions|| LNB|| 2|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|2009-2010|| ZSC Lions|| LNA|| 18|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Lugano|| LNA|| 29|| 4|| 5|| 9|| 14|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2010-2011|| HC Lugano|| LNA|| 49|| 7|| 11|| 18|| 30|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|2011-2012|| HC Lugano|| LNA|| 50|| 6|| 17|| 23|| 12|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
|2012-2013|| HC Lugano|| LNA|| 49|| 6|| 24|| 30|| 28|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2013-2014|| HC Bienne|| LNA|| 50|| 5|| 19|| 24|| 26|| 16|| 1|| 10|| 11|| 2
|-
|2014-2015|| HC Bienne|| LNA|| 50|| 9|| 28|| 37|| 12|| 7|| 0|| 2|| 2||2
|-
|2015-2016|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 48|| 3 || 14 || 17 || 22 || 5 || 0  || 4 || 4|| 2
|-
|2016-2017|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 44 || 3 || 16 || 19 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Ambrì-Piotta|| Qualif. LNA|| - || - || - || - || - || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2017-2018 || EHC Lausen ||  || 10 || 6 || 14 || 20 || 8 || - || - || - ||- || -
|-
| 2018-2019 || EHC Lausen ||  || 3 || 4 || 8 ||12 || 2 || - || - || - ||- || -
|-
| 2019-2020 || EHC Zunzgen-Sissach ||  || 12 || 6 || 20 ||26 || 22 || 11 || 3 || 25 ||28 || 2

| 1997 ||  Suisse -18 ans || Championnat d'Europe junior || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 || 
|-
|2008-2009||ZSC Lions||Ligue des champions||4||0||0||0||2||0||Champion

Palmarès 
 Vainqueur de la Ligue des Champions avec les ZSC Lions en 2009 
 Vainqueur de la Coupe Victoria avec les ZSC Lions en 2009

Famille 
 Il est le frère de Michel Kamber, joueur de hockey sur glace.
 Il est le cousin de Kevin Schläpfer, joueur et entraîneur de hockey sur glace.

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mai 1979
Naissance dans le district de Sissach
Sportif bâlois
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du GCK Lions
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du EV Zoug
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Attaquant de hockey sur glace